Na fali – amerykański film sensacyjny z 1991 roku
 Na fali – amerykański film animowany z 2007 roku

Zobacz też 
 Ruchy statku na fali
 Życie na fali
 Na wysokiej fali